Ильющенко — фамилия:
 Ильющенко, Алексей Тимофеевич (в монашестве Варлаам; 1929—1990) — епископ РПЦ, архиепископ Днепропетровский и Запорожский.
 Ильющенко, Анна (род. 1985) — эстонская прыгунья в высоту.
 Ильющенко, Владимир Иванович (1936—2008) — советский и российский живописец, график, гравёр, художник книги.
 Ильющенко, Елена Михайловна (1904—1987) — советская балерина.
 Ильющенко, Сергей Анатольевич (род. 1975) — российский хоккеист.